

Lieux 
 Skull Island, une île de l'État de Washington
 Skull Island, une île australienne du Territoire du Nord, faisant partie du groupe d'îles de Sir Edward Pellew
 Skull Islet, un îlot faisant partie de la réserve de parc national des Îles-Gulf en Colombie-Britannique.

Fiction 
 Skull Island est un lieu imaginaire du jeu vidéo « pointer-et-cliquer » The Curse of Monkey Island sorti en 1997.
 Skull Island est une île de fiction dans le film King Kong de 1933.
 Kong: Skull Island est un film américain sorti en 2017.

Voir aussi 
L'Île du Crâne